Чарльз Уи́льям Мур (; , Чеслин-Хей, Стаффордшир, Англия — 9 марта 1966), более известный как Ча́рли Мур () — английский футболист, выступавший на позиции крайнего защитника.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в клубе «Хенсфорд Таун». В мае 1919 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал в основном составе 30 августа 1919 года в матче против «Дерби Каунти». Был «крепким и надёжным защитником». В июне 1921 года покинул клуб из-за травмы лодыжки, однако затем восстановился от травмы и возобновил тренировки. Был переподписан в сентябре 1922 года и играл за «красных» вплоть до 1931 года. Всего провёл за «Юнайтед» 328 матчей, из них 215 — в Первом дивизионе, 94 — во Втором дивизионе и 19 — в Кубке Англии.

Является единственным полевым игроком в истории «Манчестер Юнайтед», сыгравшим более 300 матчей и не забившим ни одного гола за клуб.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Хенсфорд Таун»